Департамент транспортных средств (, DMV) — государственное учреждение, которое занимается  и выдачей водительских прав. В таких странах, как Канада, Мексика и США, DMV организованы на уровне штата или провинции, тогда как в других регионах, таких как Европа, DMV организованы на национальном уровне.

В зависимости от того, где находится «DMV», он также может быть известен как «Отдел автотранспортных средств» () или «Автотранспортное бюро» ().

Терминология и организация 
Выдача водительских прав и регистрация транспортных средств в Соединённых Штатах осуществляется местным правительством штата во всех штатах, кроме Гавайев, где местные органы власти сами выполняют функции DMV. В Канаде водительскими правами и регистрацией транспортных средств занимается правительство провинции.

Соединённые Штаты 

В  предпочтение отдаётся названию «Департамент транспортных средств» (). Аббревиатура «DMV» чаще всего используется для описания агентства (там, где оно существует); однако в разных юрисдикциях используются разные названия.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Учреждения регистрации автотранспортных средств